Marcus Popillius Laenas, consul en 359, 356, 350 et 348 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, fils du précédent, consul en 316 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, grand-oncle du précédent, consul en 173 et censeur en 159 av. J.-C.
 Marcus Popillius Laenas, fils du précédent, consul en 139 av. J.-C.